Lac Gull ( Gull Lake) est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Lacs

, noms de plusieurs lac de l'Ontario
, lac du centre de l'Alberta
Lac Gull, lac de la Nouvelle-Écosse
Lac Gull, nom anglais du Lac au Goéland au Québec

, lac du comté de Kalamazoo dans le Michigan
, lac du comté de Cass dans le Minnesota
, lac de la Géorgie du Sud

Autres
Gull Lake, village d'été de l'Alberta
, ville de la Saskatchewan
Gull Lake, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1912–1917)
Gull Lake, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1934–1952)
, municipalité rurale de la Saskatchewan